Jméno Ilija () nosí:
 Ilija Garašanin (1812–1874), srbský politik
 Ilija Milanov (* 1992), bulharský fotbalista
 Ilija Nestorovski (* 1990, makedonský fotbalista

Jméno též může označovat geografické objekty:
obce
 Ilija (okres Banská Štiavnica) – obec na Slovensku v okrese Banská Štiavnica
 Sveti Ilija (opčina) – opčina ve Varaždinské župě v Chorvatsku

vrcholy
 Sveti Ilija (Biokovo) – 1642 m n. m., Biokovo, Chorvatsko
 Sveti Ilija (Pelješac) – 961 m n. m., Pelješac, Chorvatsko
 Sveti Ilija (Rilić) – 773 m n. m., Rilić, Chorvatsko
 Sveti Ilija (Sniježnica) – 1234 m n. m., Sniježnica Konavoska, Chorvatsko
 Sveti Ilija (Vrmac) – 776 m n. m., Vrmac u Boky Kotorské, Černá Hora

vodní toky
 Ilija (přítok Vilije) – řeka v Bělorusku (délka 64,5 km), levý přítok Vilije (Вілія) (název horního toku řeky Neris, až do soutoku s Žeimenou)

tunel
 Tunel Sveti Ilija – tunel na silnici D76 v pohoří Biokovo pod stejnojmenným vrcholem v Chorvatsku

Související články 
 Eliáš
 Ilja